handelsmerk, een bepaald woord of afbeelding (of een geluid of kleur) waarvoor geldt dat iemand de merkhouder is; vaak wordt hiervoor het symbool ® gebruikt
 Het 'trademark-teken', ™, dat vaak wordt aangegeven bij merken die zich nog bevinden in de registratie-procedure